Daniel Mudau (Mamelodi, 4 de setembro de 1968) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como atacante.

Carreira 
Daniel Mudau se profissionalizou no Ratanang Maholosiane. Porém fez história no Mamelodi Sundowns.

Seleção 
Daniel Mudau integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1996, sendo campeão.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000